Монте Фрио има више значења:

 Монте Фрио, Ел Молон (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Монте Фрио (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Фрио (Сан Хуан Тамазола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику